Bajkal kan syfta på:

 Bajkalsäl – en sälart i familjen öronlösa sälar som lever i Bajkalsjön
 Bajkalvedel – en ärtväxtart, se Oxytropis deflexa
 2776 Baikal – en asteroid

Geografi

Bulgarien 

 Bajkal (distrikt), Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija,

Ryssland 

 Bajkal, Irkutsk oblast, ort, 
 Bajkalsjön – en sjö i södra Sibirien i Ryssland
 Bajkalbergen – vid den nordvästra stranden av Bajkalsjön i södra Sibirien